Barron är ett efternamn.

Personer med efternamnet

 Clarence Barron (1855–1928) nordamerikansk tidningsman
 Harold Barron (1894–1978) amerikansk häcklöpare
 Kevin Barron (född 1946) brittisk parlamentsledamot
 Alex Barron (född 1970) amerikansk racerförare
 Andrew Barron (född 1980) nyzeeländsk fotbollsspelare